«Общество памяти декабристов» — российская общественная организация, созданная в Петрограде в марте 1917 года сразу после Февральской революции по инициативе группы видных представителей творческой интеллигенции и революционеров, поддержанных авторитетом А. М. Горького, и ставившая перед собой задачи сбора, сохранения и изучения свидетельств жизни и деятельности участников восстания 14 декабря 1825 года и увековечения подвига первого поколения отечественных борцов с монархизмом посредством публикации их сочинений, установки памятников и открытия музеев.

Предшественники 
В годы царствования Николая I правительство запрещало не только доступ к материалам следствия над декабристами, но и любое открытое упоминание о событиях 14 декабря 1825 года.

В период «великих реформ», уже после амнистии декабристов, А. И. Герцен начал собирать и публиковать на страницах «Полярной звезды» и «Колокола» подлинные свидетельства о жизни и деятельности участников восстания. В 1862—1863 годах он выпустил отдельное издание «Записок декабристов» в трёх выпусках, отметив, что всё в них «принадлежит истории, и между фактами и их обнародованием легли сорок тяжёлых годов».

Публикацию мемуаров декабристов в 1870—1880 годах продолжили М. И. Семевский в «Русской старине» и П. И. Бартенев в «Русском архиве».

После революционных событий 1905 года в результате открывшейся возможности работать в архивах появились первые научные труды о движении декабристов, написанные профессиональными историками М. В. Довнар-Запольским, К. Н. Левиным, Н. П. Павловым-Сильванским, М. Н. Покровским, В. И. Семевским, П. Е. Щёголевым и другими.

В разные периоды общественной жизни России сторонники различных политических систем обращались к памяти о декабристах, подчёркивая тем самым свою историческую «родословную» и используя её как для обоснования своих концепций истории и будущего страны, так и в тактических целях. В 1912 году В. И. Ленин писал о декабристах, как о первом поколении российских борцов с монархизмом.

В 1917 году о своём праве на наследование идеалов декабризма заявили соперники большевиков — бывшие народовольцы, кадеты, обладавшие большинством в первом составе Временного правительства и активно боровшиеся за власть эсеры. Для одного из деятелей февральской революции — эсера А. Ф. Керенского — героизация первых российских революционеров стала одним из факторов укрепления собственного политического авторитета. 9 марта 1917 года он, призывая солдат и офицеров гарнизона Петропавловской крепости к единству, напомнил им подвиге офицеров-декабристов во имя освобождения народа.

14 марта Керенский предложил Д. С. Мережковскому написать об офицерах — героях 14 декабря 1825 года брошюру, публикация которой массовым тиражом помогла бы нейтрализовать враждебность в отношениях между солдатами и офицерами. Текст работы Мережковского «Первенцы свободы. История восстания 14 декабря 1825 года» был опубликован уже в апреле того же года, сначала в журнале «Нива» с посвящением «продолжателю дела декабристов — А. Ф. Керенскому», а затем и отдельным изданием.

Создание общества

Инициаторы 

На фоне разворачивающихся революционных событий 1917 года группа общественных деятелей во главе с А. М. Горьким инициировала срочную организацию спасения художественного достояния народа от варварского уничтожения. 6 марта 1917 года А, М, Горький предложил избрать комиссию по делам искусств для обеспечения, в том числе: «1) охраны памятников старины, 2) разработки проектов памятников борцам за свободу…».

18 марта в помещении библиотеки Академии художеств по поддержанной А. М. Горьким инициативе В. И. Засулич, Г. А. Лопатина и В. Н. Фигнер состоялось учредительное собрание «Общества памяти декабристов».

Среди энтузиастов создания общества были: 
военный юрист, начальник Главного военно-судебного управления, поборник демократизации правосудия в войсках генерал-майор В. А. Апушкин
скульптор В. А. Беклемишев, 
политический журналист, издатель и редактор журналов «Народоволец», эсеровского «Былое» и «Календаря русской революции» В. Л. Бурцев,
общественный деятель и публицист, славянофил, профессор А. В. Васильев,
публицист, сотрудник либерально-демократических изданий В. В. Водовозов,
А. М. Горький,
бывшая активная народница В. И. Засулич,
коллекционер, издатель открыток и книги с портретами 86 декабристов М. М. Зензинов.
редактор журнала «Современный мир», оборонец Н. И. Иорданский,
журналист А. Е. Кауфман, открывший собрание вступительным сообщением о целях инициативы,
автор трудов по истории и библиографии русской философии Я. Н. Колубовский,
историк литературы, председатель Постоянной комиссии при Академии наук для пособия нуждающимся учёным, литераторам и публицистам, академик Н. А. Котляревский,
автор работ по социальной и общественно-политической истории России, член партии кадетов, академик А. С. Лаппо-Данилевский,
бывший народоволец Г. А. Лопатин,
историк-литературовед, этнограф и издатель Е. А. Ляцкий,
художник и гравёр В. В. Матэ,
деятель народнического революционного движения Н. А. Морозов,
бывший землеволец, примкнувший в 1905 году к партии кадетов, издатель и мемуарист Л. Ф. Пантелеев,
художник И. Е. Репин,
бывший участник революционного движения, экономист и историк, профессор В. В. Святловский, выступивший на собрании с докладом о роли декабристов в почти вековой истории российского революционного движения. 
юрист, один из защитников народников в процессе 193-х, руководитель русской группы Международного союза криминалистов Н. С. Таганцев,
бывшая народоволка, вступившая в 1907 году в партию эсеров В. Н. Фигнер,
академик архитектуры И. А. Фомин,
историк литературы и общественных движений, издатель П. Е. Щёголев,
военный инженер, генерал А. В. Шварц.

Собрание избрало: председателем совета общества — Л. Ф. Пантелеева, вице-председателем — А. С. Лаппо-Данилевского, секретарём — В. В. Святловского, казначеем — А. В. Васильева.

Начало деятельности 
Задачей учреждённого общества стало «ознакомление народных масс с идеями декабристов». Планы создания общенародной организации были закреплены положениями её устава, который ограничил размер членского взноса суммой всего в 1 рубль, а любая группа из 25 членов могла зарегистрировать местное отделение общества. Первые собрания общества проходили в Зимнем дворце.

12 апреля в газете «День» было опубликовано коллективное обращение к гражданам свободной России с призывами принять участие в работе общества и собирать сохранившиеся «священные реликвии декабристов».

3 июля А. М. Горький писал в Москву своему знакомому архитектору П. П. Малиновскому в связи с началом поисков новым обществом материалов, относящихся к истории восстания 14 декабря 1825 года, и просил направлять обнаруженное в Петроград либо на его адрес, либо В. И. Срезневскому — учёному хранителю рукописного отделения Библиотеки Академии наук, в фонде которого собирались печатные материалы по истории революционно-освободительному движению России.

Отклики поэтов 
Возрождение в прессе декабристской темы после февральской революции не было оставлено без отклика поэтами. Июнем 1917 года датирован «Декабрист» О. Э. Мандельштама, а 15 ноября в газете «Голос народа» было опубликовано его же стихотворение «Когда октябрьский нам готовил временщик», про которое поэт говорил: «В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую Керенского, называя его птенцом Петра…». В этом же году Г. В. Ивановым написано стихотворение «Декабристы» («Это первый ветер свободы,…»). 14 декабря 1917 года в газете «Вечерний звон» появилось стихотворение З. Н. Гиппиус «14 декабря 17 года». В том же номере газеты была напечатана статья Д. С. Мережковского 1825—1917 о «героях Четырнадцатого». Левые эсеры отметили этот день вечером памяти декабристов с участием лидера партии Б. Д. Камкова. Среди выступавших были поэты С. А. Есенин и близкий ему П. В. Орешин, прочитавший своё стихотворение «Памяти декабристов» («Товарищи!.. Друзья!.. Помянем добрым словом…».

О памятнике декабристам 
А. Ф. Керенский, получивший 2 марта 1917 года пост министра юстиции Временного правительства, несмотря на занятость, находил время для общественного обсуждения идеи установки памятника декабристам. 9 марта он даже получил одобрение её от знатока эпохи Александра I великого князя Николая Михайловича, который собственноручным письмом сообщил: «Наша вчерашняя беседа оставила во мне самое светлое и отрадное впечатление. Моя лепта на памятник декабристам обеспечена от всей души».

Общество памяти декабристов, задавшееся целью возведения величественного памятника «первенцам свободы», в качестве трибуны обсуждения проектов использовало центральный орган партии эсеров — ежедневную газету «Дело народа».

30 марта 1917 года газета опубликовала письмо Л. Ф. Пантелеева «Памятник декабристам» с предложением поставить памятник декабристам на пьедестале существовавшего на Исаакиевской площади памятника Николаю I, который, по его мнению, совершенно неуместен там «при новом строе»

8 апреля в своём письме в «Дело народа» о выборе места для памятника жертвам революции: Керенский процитировал автора книги «Россия и русские», заочно приговорённого в 1826 году к вечной каторге декабриста Н. И. Тургенева: «Через сто лет эшафот (декабристов) послужит пьедесталом для статуи мучеников» и призывал русское общество выполнить этот завет.

Совет общества предпринимал попытки поиска могил декабристов. 1 июня 1917 года на острове Голодай случайно были обнаружены следы неизвестного захоронения. В связи с существовавшей легендой, что в этих местах были похоронены казнённые декабристы, секретарь «Общества памяти декабристов» В. В. Святловский обратился за помощью к начальнику Главного военно-технического управления Военного министерства генералу А. В. Шварцу. Присланные им для проведения раскопок солдаты обнаружили там останки нескольких человек. В фондах архива кинофотофонодокументов в Санкт Петербурге сохранилась фотография (шифр фотодокумента — Д 13364): «Раскопки на острове Голодай: общий вид раскопа (у раскопа — В. В. Святловский — профессор, экономист, секретарь Общества памяти декабристов)». Детальных исследований останков провести не удалось, а после октябрьских событий ящики с ними оказались забытыми в подвалах Зимнего дворца. Только в 1925 году специальная комиссия установила, что останки «не могли принадлежать казнённым декабристам».

Тем не менее, 25 июля 1926 года на острове — месте предполагаемого захоронения повешенных 13 (25) июля 1826 года — был установлен закладной камень с посвятительной надписью.

Сам Голодай был переименован в остров Декабристов. В 1939—1940 годах на месте закладного камня по проекту архитектора В. Н. Боброва был сооружён обелиск из чёрного лабрадорита, установленный на постаменте из розового гранита с сохранённым прежним посвящением.

Попытки создания музея 
Почти одновременно с Обществом памяти декабристов весной 1917 года Академия наук поддержала инициативу учреждения «Общества дома-музея памяти борцов за свободу».

14 апреля 1917 года «Дело народа» опубликовало коллективное обращение о создании Дома-музея борцов за свободу, в котором должны быть сохранены: «портреты, вещи и биографии наших великих граждан, литература, посвящённая истории революционного движения, и, вообще, всё, что может иметь социально-воспитательное значение для русских граждан». Среди подписавших обращение были А. М. Горький и А. Ф. Керенский.

22 мая 1917 года в Академии наук на учредительном собрании общества «Дом-музей памяти борцов за свободу» А. М. Горький, В. Н. Фигнер, В. Л. Бурцев были избраны в члены временного совета. Несмотря на то, что обществом активно проводился сбор экспонатов для музея, до завершения деятельности этого общественного музея в 1919 году ни одной выставки не было организовано.

В мае 1919 года группа интеллигенции, в которую входили А. М. Горький, П. Е. Щеголев, В. Н. Фигнер и другие, выступила с новой инициативой о создании Музея Революции. Предложение было поддержано Петросоветом. В январе 1920 года новый музей (уже в государственном статусе) организовал торжественное заседание, посвящённое памяти декабристов.

В Зимнем дворце в экспозиции и фондах музея были собраны уникальные материалы. По воспоминаниям современников «особенно хорошо представлено было восстание декабристов и революционное движение 70—80-х годов XIX столетия».

6 января 1945 года Ленинградский горисполком принял решение о передаче всех занимаемых Государственным музеем революции помещений в Зимнем дворце Государственному Эрмитажу. В феврале 1946 года экстренно упакованные в ящики раритеты были вывезены из Зимнего дворца в Петропавловскую крепость и на чердаки Мраморного дворца.

24 октября 1988 года городские власти Ленинграда приняли решение «о создании музея декабристов и увековечении памяти участников движения декабристов», предусматривавшее выделение отдельного помещения для открытия в 1992 году тематического филиала Государственного музея истории Ленинграда. Но очередная попытка создания музея с постоянной экспозицией, связанной с деятельностью участников событий 14 декабря 1825 года в городе, в котором эти события произошли, осталась невыполненной.

На проблему отсутствия музея декабристов в Санкт-Петербурге было обращено внимание участниками состоявшейся 14—16 декабря 2015 года международной научной конференции «Историческая память России и декабристы».

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Вайнберг И. И. Горький Максим
 Люди во фраках и люди в мундирах 
 Государственный музей истории Санкт-Петербурга 
  Нечкина М. В. Декабристы 

История России (1917—1991)
Общественные организации России
Общественные организации Санкт-Петербурга
Исчезнувшие музеи Санкт-Петербурга
Революционеры России
Декабристоведы
Движение декабристов